Onager (ezelsoort), een wilde ezelsoort
 Onager (wapen), een Romeins wapen